Vukotić bzw. Vukotic ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Vukotić (1927–1998), Regisseur und Produzent von animierten Filmen
 Janko Vukotić (1866–1927), montenegrinischer und jugoslawischer General und Politiker
 Milena Vukotic (* 1935), italienische Schauspielerin
 Milena Vukotić (1847–1923), Frau von Nikola I. Petrović Njegoš
 Momčilo Vukotić (1950–2021), jugoslawischer Fußballspieler und serbischer Fußballtrainer
 Petar Vukotić (1826–1907), montenegrinischer Herzog und Großgrundbesitzer